Florian Stahel est un footballeur suisse né le  à Zurich.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1985
Naissance à Zurich
Footballeur suisse
Sportif zurichois
Joueur du FC Zurich
Joueur du FC Lucerne
Joueur du FC Vaduz
Joueur du FC Wohlen